Municipio de Orange puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Orange (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Orange (condado de Fayette, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Orange (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Orange (condado de Rush, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Orange (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Orange (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Orange (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.
 Municipio de Orange (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Orange (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Orange (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Orange (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Orange (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.
 Municipio de Orange (condado de Kalkaska, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalkaska.
 Municipio de Orange (condado de Douglas, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Orange (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Orange (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Orange (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Orange (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Orange (condado de Meigs, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.
 Municipio de Orange (condado de Shelby, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Orange (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.